Zeitdienst steht für:

 Zeitdienst, geregelter Dienst für die genaue Weltzeit sowie die Aussendung von Zeitsignalen durch Zeitzeichensender
 Zeitdienst (Fernsehsendung), deutsche Fernsehsendung des Fernsehsenders Paul Nipkow
 Zeitdienst (Zeitschrift), Schweizer Wochenzeitschrift